|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Memphis (officieel Cellular South Cup) van 2004 vond plaats van 15 tot en met 21 februari 2004 in de Amerikaanse stad Memphis. Het was de derde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Memphis 2004. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen van de Racquet Club of Memphis.

De Russin Vera Zvonarjova speelde in zowel de enkel- als de dubbelspelfinale. Zij won de titel in het enkelspel, maar zag die in het dubbelspel aan haar neus voorbij gaan. Ze verloor met haar landgenote Maria Sjarapova van het Zweeds/Amerikaanse koppel Åsa Svensson en Meilen Tu.

Enkelspel 
Titelverdedigster Lisa Raymond bereikte de finale, op weg waarheen zij één set verloor – zij slaagde er evenwel niet in, haar titel te verlengen.

Het eerste reekshoofd, Vera Zvonarjova uit Rusland, bereikte de finale zonder setverlies. Zij won de eind­strijd van de als tweede geplaatste Amerikaanse Lisa Raymond in drie sets. Zvonarjova wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Memphis op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Akiko Morigami en Saori Obata had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Morigami speelde samen met Alina Zjidkova – zij waren als derde geplaatst, maar strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Tathiana Garbin en Rita Grande, verloor eveneens hun openingspartij.

Het als tweede geplaatste duo Åsa Svensson en Meilen Tu won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Russinnen Maria Sjarapova en Vera Zvonarjova in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste, en enige, gezamenlijke titel. De Zweedse Svensson had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Tu drie.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Memphis 2004
Memphis